Чтец:
 Чтец (артист) — артист, специальностью которого является публичное художественное чтение литературных произведений.
 Чтец (клирик) — во время христианского богослужения читает тексты Священного Писания.
 Чтец (роман) — роман Бернхарда Шлинка.
 Чтец (фильм) — фильм Стивена Долдри по одноимённому роману.

См. также 
 Чтица (фильм) — фильм Мишеля Девиля по роману Раймона Жана.
 Кари (чтец Корана)